Lechte ist der Familienname folgender Personen: 

 Ulrich Lechte (* 1977), deutscher Politiker (FDP)
 Werner Lechte (1944–2018), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer